L'État américain du Montana est divisé en , qui ont le statut de  ou de .

Statut 
Les municipalités du Montana sont régies par le Code du Montana, dans la partie 41 () du chapitre 1 () du titre 7 (). Le Code définit notamment les pouvoirs qui leur sont attribués.

Les municipalités sont divisées en quatre « classes » selon leur population :  au-delà de ,  entre  et ,  entre  et  et  entre 300 et . Les municipalités de quatrième classe sont des  tandis que les autres ont le statut de . Ces classes se rapportent au moment de la création de la municipalité, peu importent les évolutions ultérieures. Des exceptions sont possibles à ce système de classes.

Deux municipalités  sont consolidées avec leur comté (), c'est-à-dire qu'ils partagent le même gouvernement. Cependant le comté de Silver Bow, qui accueille Butte, contient également la ville de Walkerville.

Liste

Notes et références 
 

Municipalites
Montana